Miejscowości w USA:
 Stickney – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Stickney – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Aurora
Gminy w USA:
 Stickney (ang. Stickney Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
W Wielkiej Brytanii:
 Stickney – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)

Inne:
 Stickney – krater uderzeniowy na księżycu Marsa, Fobosie